КХЛ сезона 2010/11. је трећа по реду сезона најјаче европске лиге у хокеју на леду у организацији КХЛ лиге. У лиги су учествовала 23 клуба. Сезона је почела утакмицом суперкупа 8. септембра 2010. године између Ак Барса и московског Динама. 

Титулу победника Гагариновог купа, а уједно и шампиона Русије је освојио тим Салават Јулаева из Уфе који је у финалу, укупним резултатом 4:1 у серији победио тим Атланта.

Промене у односу на претходну сезону 
У односу на сезону 2009/10. лигу је због финансијских проблема напустила екипа Лада Тољати. Екипе ХК МВД и Динама из Москве су се фузионисале у један клуб 30. априла 2010. и наступају као заједничка екипа под именом УХК Динамо Москва. 

За разлику од претходних сезона, све утакмице у доигравању се играју на 4 добијена меча (максимум 7 утакмица). 

Закључно са 1. априлом 2010. чак 6 нових тимова је поднело захтеве за такмичење у овој сезони. Три тима су била из Русије: Југра, Крила Совјетов и Тјумен и по један из Украјине (Будивељник из Кијева), Чешке (Лев Храдец Кралове) и Литваније (Ветра Вилњус). Дозволу за наступ су добили тимови Југре и Будивељника, али су Украјинци 24. јула објавили да нису у могућности да наступе јер дворана у којој је требало да играју није била завршена на време. Накнадно је управа КХЛ лиге одобрила учешће тиму Лева (Који је у међувремену прешао у Словачку) али је и оно пролонгирано за наредну сезону због чињенице да екипа није на време регистрована у оквиру ХС Словачке.

Лигашки део сезоне 2010/11 
Регуларни део сезоне почео је утакмицом суперкупа 8. септембра 2010. а завршен 20. фебруара 2011. године. Сваки тим је у лигашком делу такмичења одиграо по 54 утакмице. Током новембра, децембра и фебруара долазило је до краћих пауза због обавеза репрезентативних селекција.

Куп отварања сезоне 

Сезона је отворена 8. септембра 2010. утакмицом у Казању између прошлосезонских финалиста купа Гагарина. Састали су се домаћи тим Ак Барс и Динамо Москва (Динамо се ујединио са ХК МВД који је претходне сезоне био вицепрвак). Победу је однела екипа из Москве која је славила резултатом 3:1. Стрелци за гостујући тим били су Михаил Баландин, Јурај Колник и Доминик Грањак, док је једини гол за домаћина у 47 минуту постигао Јане Песонен. Играчи Барса су имали укупно 12 минута искључења, гости 10 минута.

Резултат по трећинама је износио 0:2, 0:1, 1:0

Утакмица свих звезда 2011 
Утакмица свих звезда КХЛ лиге (Матч звёзд КХЛ 2011) одржан је 5. фебруара 2011. у Санкт Петербургу, у дворани Ледени дворац. Састале су се екипе Тим Јашина (у част руског хокејаша Алексеја Јашина) који је био састављен од играча из Западне конференције и Тим Јагра (Јаромир Јагр) који су чинили играчи Источне конференције. Јагров тим је славио са 18:16.

Утакмица у Швајцарској 
Утакмица између екипа СКА и Спартак Москва одиграна је 23. децембра 2010. у швајцарском Давосу (дворана Вајлант Арена) у оквиру традиционалног Шпенглеровог купа. То је уједно био и први меч КХЛ лиге одигран на територији централне Европе.

Табеле након лигашког дела сезоне 
Систем бодовања у лигашком делу је био следећи:
 3 бода - победа у регуларном времену утакмице (П)
 2 бода - победа након продужетака (ППр.) или извођења пенала (ППен.)
 1 бод - пораз након продужетака (ИПр.) или пенала (ИПен.)
 0 бодова - пораз у регуларном делу утакмице (И)

Табела конференција 
Пласман у конференцији одређује положај приликом жреба за олеј-оф. По 8 најбољих тимова из обе конференције обезбедило је пласман у доигравање. Прве две позиције у свакој конференцији су резервисане за победнике дивизија.

Извор: -{KHL.ru.}-

Извор: -{Кhl.ru}-

Табеле по дивизијама 
Западна Конференција

 

Источна Конференција

Најбољи играчи 
Извор: -{Кhl.ru}-

 Сваки голман је одигао минимум 15 утакмица
 ГАА број примљених голова по утакмици за време играња одређеног играча

Најбољи стрелци 
Извор: -{Кhl.ru}-
 
У = Одиграно утакмица; Г = Голова; A = Асистенција; +/– = Плус-минус; ИСК = Искључење у минутима

Најбољи голмани 
Извор: -{Кhl.ru}-</small>

У = Одиграо утакмица; Мин = Минути проведени у игри; П = Број добијених утакмица; И = Број пораза; ИПн = Пораз након пенала; ПрГ = Примљени голови; Пен = Пенали; -{SO = Shutouts}-; О% = Проценат одбрана

Плеј-оф серија

Појединачне награде

Награде за најбоље играче по месецима 

Знаком † су обележени играчи који су погинули у авионској несрећи код Јарославља 7. септембра 2011. године

Награде КХЛ лиге 
На церемонији одржаној 20. маја 2011. челници КХЛ лиге су додели укупно 20 награда најзаслужнијим појединцима током сезоне. Најважније награде отишле су у руке:

Референце

Спољашње везе 

 Службени распоред регуларног дела сезоне
 Службени распоред доигравања за сезону 2010/11
 Важећа правила у овој сезони КХЛ лиге

Континентална хокејашка лига
Хокеј на леду у 2010.
Хокеј на леду у 2011.